Die Wahl zum Schwedischen Reichstag 2002 fand am 15. September 2002 statt.

Umfragen

Wahlergebnis 
Wahlgewinner waren die Sozialdemokraten (S). Sie konnten weiterhin ihre Stellung als stärkste Partei im Parlament behaupten und steigerten ihr Ergebnis im Vergleich zu vorigen Wahl um gut 3,5 Prozentpunkte auf 39,9 Prozent. Wahlverlierer hingegen waren die Konservativen (M). Sie stürzten um 7,6 Prozentpunkte auf 15,3 Prozent ab.

Regierungsbildung 
Nach gescheiterten Bemühungen der liberalen Volkspartei, zusammen mit Christdemokraten, Zentrum und Grünen sowie Unterstützung der Konservativen einen Machtwechsel herbeizuführen, verblieb die sozialdemokratische Minderheitsregierung unter Ministerpräsident Göran Persson wie bisher mit Unterstützung von Linkspartei und Grünen im Amt.

Weblinks 
 Offizielle Webseite des Schwedischen Reichstags

Siehe auch 
 Politisches System Schwedens

Einzelnachweise 

2002
Schwedischen Reichstag
Schwedische Geschichte (21. Jahrhundert)